Stokowski:
 Ferdynand Ignacy Stokowski
 Leopold Antoni Stanisław Bolesławowicz Stokowski
 Marek Stokowski